Cirkus kan syfta på

 Cirkus – en konstform med betoning på nöje
 Cirkus (bok) – en bok av Alistair MacLean
 Cirkus (film) – en film från 1928 av/med Charlie Chaplin
 Cirkus (film, 1939) – en dansk-svensk dramafilm från 1939 i regi av George Schnéevoigt
 Cirkus, Stockholm – en scen på Djurgården
 Cirkusakademien – en organisation som har till uppgift att sprida kunskap kring cirkus
 Lorensbergs Cirkus – en tidigare scen i Lorensbergsparken i Göteborg
 Nya Cirkus – en scen på Östermalm i Stockholm, se Operett-teatern
 Mora Träsk på Cirkus – en film från 2004 med Mora Träsk

Se även
 Circus